Shannon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shannon Township (Kansas)
 Shannon Township (Creek County, Oklahoma)
 Shannon Township (Wagoner County, Oklahoma)